Ледина Чело (, 9 февраля 1977, Тирана) — албанская певица и модель.

В декабре 2003 года она была ведущей на албанском национальном отборе на конкурс «Евровидение». Год спустя она приняла участие в качестве участника и выиграла конкурс с песней Nesër Shkoj. На Евровидении она исполнила английский вариант песни — «Tomorrow I Go». Она дошла до финала благодаря хорошему результату Аньезы Шахини в предыдущем году. Она заняла 16 место в финале. Песня Ледины, «Е Doni Dashurinë», исполненная с Луаном Жегу на Festivali I Këngës 1995 сорвала больше всего аплодисментов в истории Festivali I Këngës, в общей сложности 7 минут и 11 секунд. Однако, песня заняла лишь второе место.

19 ноября 2006 года, Ледина Чело заняла 2 место на фестивале Kënga Magjike с мощной балладой под названием «Jemi Të Huaj».

Награды и номинации 
Конкурс «Евровидение-2005»

|-
||2005
||«Tomorrow I Go»
|Участник
|
|}

Festivali i Këngës

|-
||2004
||«Tomorrow I Go»
|Первенство
|
|}

Kënga Magjike

|-
||2003
||«Te dua se je Ti»
|Приз Linda Association
|
|-
||2004
||«Ne nje ishull qe nuk ekziston»
|Зрительский приз
|
|-
|rowspan="2"|2006
|rowspan="2"|«Jemi te huaj»
|Лучшая певица
|
|-
|Second Prize
|
|-
|rowspan="2"|2013
|rowspan="2"|«Gaboja»
|Лучшая баллада
|
|-
|Второе место
|
|}

Videofest Awards

|-
|rowspan="2"|2005
|rowspan="2"|«Vagabond nga dashuria»
|Лучшая певица
|
|-
|Лучший монтаж
|
|-
|rowspan="2"|2007
|rowspan="2"|«Të ndjejë të huaj»
|Лучшая съёмка
|
|-
|Лучшее производство
|
|}

Zhurma Show Awards

|-
||2004
|«Vagabond nga dashuria»
|Лучшее видео
|
|}

Примечания 

Родившиеся в 1975 году
Участники «Евровидения-2005»
Представители Албании на «Евровидении»
Фотомодели Албании